Kristallnacht est un projet de black metal français créé en 1994, originaire de Toulon (Provence-Alpes-Côte d'Azur), nommé d'abord Funeral jusqu'en 1996.  

Le groupe fait partie des groupes fondateurs de la mouvance NSBM en France, aux côtés de Seigneur Voland.

Histoire

1994-1996 : Les années Funeral  
Le groupe Funeral est formé en 1994 par Black Christ (guitare, déjà actif dans Blessed in Sin), Xaphan (chant) et Hades (basse, guitare, voix) Ils sont rejoints par Krof à la batterie en 1995. 

En 1995, sort la démo Black Flame of Unholy Hate, puis Black Christ quitte le groupe pour se concentrer exclusivement sur Blessed in Sin, Hades reprend alors la guitare. Un split avec Osculum Infame voit aussi le jour via le label A.M.S.G. 

Dans la nuit du  au  quatre adolescents exhument le corps d'Yvonne Foin et enfoncent  alors une croix dans son cœur. Ils sont arrêtés deux jours plus tard. Dans un reportage de France 3, l'interrogatoire des personnes arrêtées a été qualifié de «très philosophique », et les jeunes se seraient décrits comme des adeptes de Satan.  Les médias ont également rapporté l’existence de prospectus anti-chrétiens, accusant Jésus-Christ de crimes contre l'humanité, ces derniers provenant du magazine Napalm Rock autour de Christian Bouchet Nouvelle Résistance.   France 3 évoque alors l'appartenance des profanateurs au groupe Funeral, citant leurs déclarations dans un fanzine néonazi.   

Des consignes pour créer des bombes, des cocktails Molotov et des explosifs ont été découverts par la suite.

1996-2006: Kristallnacht 
Laurent commence par abandonner le pseudo de Hades, ne voulant pas être considéré comme païen, il s'est d'abord appelé M. Wolf. Il a également travaillé avec Xaphan chez Seigneur Voland.  Laurent ayant adoré la démo Blutrausch du projet allemand Morke (fondateur du NSBM en Allemagne), un split a été proposé, ce dernier est sorti en 1997 et sera la première production sous le nom de Kristallnacht (nom faisant référence au pogroms de novembre 1938). Peu de temps après, Laurent est condamné à une peine de prison en mai 1998 pour propagande néonazie et incitation à la haine raciale. 

En 1999 sort l'EP Warspirit, limité à  via Hate Records et Darker Than Black Records (label de Hendrick Möbus d'Absurd), Laurent utilise même son vrai prénom, un musicien inconnu (Patrick) est présent au clavier et à la boîte à rythmes. Il sera de nombreuses fois rééditées par la suite. 

En 1999, Kristallnacht se retrouve aussi sur la compilation NSBM The Night and the Fog avec le titre A Strife... A Victory. 

Laurent n'utilisera ensuite que ses initiales L.F. EN 2000 sort l'EP Soldiers of Triumphant Sun, qui contient une reprise de Burzum : Lost Wisdom . Rimmon (Seigneur Voland), Infect  et Rost rejoignent le groupe. En 2001 sort Of Elitism and War, contenant des morceaux de Warspirit et Soldiers of Triumphant Sun. Un split CD sort également avec Blessed in Sin et Seigneur Voland, sous le nom Gathered under the Banner of Concilium, pour marquer leur union passée autour de ce symbole.   

En 2006 sort une compilation regroupant l'ensemble de la discographie des deux groupes Funeral / Kristallnacht : Blooddrenched Memorial (1994-2002) est sorti, d'abord en CD sur Wotanstahl Klangschmiede et en LP sur Grievantee Productions. On peut lire dans le livret les articles de presse revant sur l'incident de la profanation citée plus haut. 

Laurent est également à l'origine du fanzine Strength Through War et gère son propre label Adversary Productions.

Idéologie 
D'après la déclaration de certains membres passés du groupe, leur objectif est de diffuser la nécessité du " génocide de la race humaine, [de] la destruction des religions juive / chrétienne / musulmane [et de] la pureté et la suprématie de la race aryenne ".  

Laurent semble, via ses paroles et ses interviews, mettre en avant une vision biologique de l'homme, avec un accent mis sur l'idéal d'une communauté raciale, basée sur les "lois éternelles de la nature" et "menacée par des ennemis externes et internes". 

Contrairement au groupe Absurd, qui considère le national-socialisme comme "l'idéologie la plus naturelle du black metal", Laurent est d'un avis différent. Pour lui le Black Metal n'est « pas une musique destinée au NS, le NS correspond à la vision du monde du Black Metal, mais ce n'est pas la seule : le satanisme, le paganisme, le nihilisme peuvent se propager à travers le Black Metal. À mon avis, l'élitisme et l'antisémitisme (ou l'anti-judeochristianisme, si l'on préfère) sont la base du côté idéologique du black metal. "

Discographie

Funeral 
 1995 : Black Flame of Unholy Hate (démo, production maison) 
 1996 : Osculum Infame / Funeral (Split, AMSG)

Kristallnacht

Splits 
 1997 : Kristallnacht / Morke (avec Morke, Unholy War Productions) 
 2001 : Gathered under the Banner of Concilium (avec Blessed in Sin et Seigneur Voland, Warspirit Records)

EPs 
 1999 : Warspirit (Darker Than Black Records / Hate Records) (mis à l'index en Allemagne)  
 2002 : Adversary (Sombre Records)

Démos 
 2000 : Soldiers of Triumphant Sun (Warspirit Productions) 
 2002 : Creation Through Destruction (Warspirit Records)

Compilations 
 2001 : Of Elitism and War ((Warspirit Productions) 
 2002 : The Funeral Years (Autistiartili Records) 
 2004 : Creation Through Destruction/Adversary (Autistiartili Records) 
 2006 : Blooddrenched Memorial 1994-2002  (Grievantee Prod / W.K.G.)

Notes et références

Liens externes 

Groupe musical français